

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
11 reti
  Cristiano Ronaldo (3 rigori)

10 reti
  Aleksandar Mitrović

4 reti
  Roman Jaremčuk

3 reti

  Gerson Rodrigues
  David Turpel

  Bernardo Silva
  Viktor Cyhankov

  Ruslan Malinovs'kyj

2 reti

  Arvydas Novikovas (1 rigore)
  William Carvalho

  Gonçalo Guedes
  Nemanja Radonjić

  Dušan Tadić (2 rigori)
  Jevhen Konopljanka

1 rete

  Vytautas Andriuškevičius
  Fiodor Černych
  Donatas Kazlauskas
  Leandro Barreiro
  Danilo Pereira
 
  Bruno Fernandes
   Gonçalo Paciência
  Pizzi
  Luka Jović
  Adem Ljajić
 
  Nikola Milenković
  Artem Bjesjedin
  Andrij Jarmolenko
  Marlos
  Oleksandr Zinčenko

1 autogol
  Gerson Rodrigues (pro Ucraina)

 Q